Erik Jensen kan dække over flere personer:
 Erik Jensen (Krabbe) – (død 1376) biskop i Odense
 Erik Jensen (maler) – (1883-1974) dansk maler
 Erik Jensen (arkitekt) – (1894–1986) – en dansk arkitekt
 Erik Jensen (biskop) – (1906–1975) en dansk biskop og kgl. konfessionarius
 Erik Flensted-Jensen – (1908–1993) grundlægger og leder af Danish Gym Team
 Erik Jensen (bokser) – (1921–1987) dansk professionel letsværvægts- og sværvægtsbokser
 Erik Aalbæk Jensen – (1923–1997) dansk forfatter
 Erik Jensen (fodboldspiller) – (født 1932) dansk fodboldspiller
 Erik Jensen (rektor) – (født 1937) Duborg-Skolen i Flensborg
 Erik Jensen (journalist) – (født 1960) dansk journalist og anmelder
 Erik Sidenius Jensen – (1962-) dansk atlet
 Erik Jensen (politiker) - (født 1975) grønlandsk politiker